Камышевка — село Задонского района Липецкой области. Центр Камышевского сельского поселения.

Вытянута вдоль шоссе Задонск — Стебаево на 3 км. Стоит на левом берегу реки Репец.

В Камышевке две школы — № 1 и 2.

Селение Камышевка появилось не позднее XIX века. Название, вероятно, от слова камыши, которыми были покрыты берега Репца.

Население

Примечания 

Населённые пункты Задонского района